Podgóry peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Poméranie
 Podgóry, village du powiat de Puck
 Podgóry, village du powiat de Słupsk 

dans la voïvodie de Mazovie
 Podgóry, village